El efecto Iguazú es un documental realizado con la colaboración de todos los trabajadores de Sintel en el Campamento de la Esperanza. Este campamento levantado en la avenida de la Castellana, en pleno centro económico de Madrid, como protesta ante el despido de 1800 trabajadores tras la venta de la empresa, la falta de interlocutores, y la nula respuesta del gobierno. Consiguió Premio a la mejor película documental en la XVII edición de los Premios Goya.

Documentales de España
Películas ganadoras del Premio Goya a la mejor película documental